József Varga er navnet på:
 József Varga (fodboldspiller, født 1954) - ungarsk fodboldspiller
 József Varga (fodboldspiller, født 1988) - ungarsk fodboldspiller